Шелепиха — історична назва місцевості у Москві.
  — станція Великої кільцевої лінії московського метро.
 Шелепиха — платформа Московського центрального кільця.
 Шелепиха — річка у Кіровській області, притока Білої Холуниці.